Milan Kadlec – pentatleta cecoslovacco (1950-2011)
Milan Kadlec – ciclista ceco (1974)